Tamatori (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Ibaraki, heute: Tsukuba (Ibaraki)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Tamatori (Han)